Кырув — название населённых пунктов:

Россия 
 Кырув — деревня в Сысольском районе Республики Коми.
 Кырув — деревня в Усть-Вымском районе Республики Коми.